Србољуб „Срба“ Милин (Шабац, 3. август 1941 — Београд, 2. децембар 2015) био је српски филмски и телевизијски глумац. Такође се активно бавио синхронизовањем цртаних и играних филмова и серија у студијима Призор, Лаудворкс, Блу хаус и Моби.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960. е
|-
| 1964-1966. || Код судије за прекршаје ||
|-
| 1965. || Сова (ТВ) ||
|-
| 1967. || Кафаница на углу ||
|-
| 1967. || Будућност света ||
|-
| 1968. || Наше приредбе ||
|-
| 1968. || Музиканти ||
|-
| 1968. || Сачулатац ||
|-
| 1969. || Служавка || Момак из перионице
|-
| 1969. || Тања ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970. е
|-
| 1970. || Ђидо || Милић
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана || Душан Јанковић
|-
| 1971. || Дипломци || Миле
|-
| 1973. || Наше приредбе (ТВ серија)||
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) ||
|-
| 1975. || Отписани || Косинус
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980. е
|-
| 1983. || Љубавно писмо (ТВ) ||
|-
| 1984. || Супермаркет (серија) ||
|-
| 1987—1988. || Вук Караџић (ТВ серија) ||
|-
| 1989. || Мистер Долар || господин из угледне породице
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990. е
|-
| 1994. || Голи живот || Сват Ђед 
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || Министар Коста Христић
|-
| 1994—1996. || Срећни људи || инспектор/матичар
|-
| 1997. || Горе доле || власник коцкарнице
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" |2000. е
|-
| 2002. || Држава мртвих || доктор
|-
| 2006. || Синовци ||
|-
| 2008—2009. || Горки плодови || Пера
|-
| 2009. || Живот и смрт порно банде || Франц
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" |2010. е
|-
| 2010. || Шесто чуло (ТВ серија) || професор Маричић
|-
| 2010. || Куку Васа ||
|-
| 2011. || Поље лала || глас у синхронизацији
|-
| 2012. || Наследник ||
|-
| 2013. || Деда || деда
|}

Улоге у синхронизацијама

Извори

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Умрли 2015.
Шапчани
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски гласовни глумци